Суон () — река в юго-западной части австралийского штата Западная Австралия.

География 

Река Суон берёт своё начало в качестве реки Авон в холмистой местности штата Западная Австралия к югу от города Корриджин. Впоследствии она протекает сначала в северо-западном, а затем в юго-западном направлении через города Нортем и Перт, впадая в Индийский океан недалеко от населённого пункта Фримантл. Длина реки составляет 360 км (в качестве реки Суон она известна на протяжении 95 км). Суон имеет несколько притоков, наиболее крупными из которых являются реки Авон, Хелена и Каннинг. Хотя на самой реке Суон какие-либо искусственные преграды отсутствуют, её притоки, Каннинг и Хелена, перегорожены плотинами для регулирования водосбора и создания водохранилищ. В летние и осенние месяцы река, как правило, пересыхает.

Длина реки Суон составляет 280 км, площадь бассейна — около 141 000 км².

История 
Низовья реки были исследованы в 1697 году голландским путешественником Виллемом де Фламингом, который назвал её в честь чёрных лебедей, которые встретились ему в реке (в переводе с английского языка «Swan River» означает «Река лебедей»). В течение длительного времени западная часть материковой Австралии оставалась не колонизированной европейскими поселенцами. Только в 1826 году из-за обострившейся борьбы с французами губернатором Нового Южного Уэльса было принято решение организовать экспедицию в этот район. В ходе неё Джеймс Стёрлинг исследовал реку Суон и, поразившись богатством и величием региона, стал вместе с ботаником Чарльзом Фрейзером продвигать идею колонизации Западной Австралии. В результате, в 1829 году было принято решение основать колонию на реке Суон. В том же году капитан Чарльз Хоу Фримантл () овладел землями вокруг реки. А год спустя капитан Джеймс Стёрлинг официально основал город Перт и колонию на реке Суон. В 1843 году в Перте было закончено строительство первого моста через реку.

См. также 
 Мост Нарроус

Примечания 

Реки Западной Австралии
Реки, впадающие в Индийский океан (Австралия)